Polónyi István (1924–2000) magyar birkózó
 Polónyi István (1930–2021) németországi magyar építőmérnök, egyetemi tanár, az MTA külső tagja
 Polónyi István (1953) magyar oktatáskutató

hasonló nevűek
 Polonyi István Géza (1944) erdélyi magyar orvos